Terekhov (masculin ; ) ou Terekhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Margarita Terekhova (1942-), actrice soviétique puis russe
 Tatiana Terekhova (1952-), danseuse russe

Patronyme russe